Bryotropha  är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hermann von Heinemann 1870. Bryotropha ingår i familjen stävmalar, Gelechiidae.

Dottertaxa till Bryotropha, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Stävmalar
Bryotropha